Pernille Larsen (handbalster) (1984), Deens handbalster
 Pernille Larsen (zwemster) (1992), Deens zwemster